Сезон 1892–93 був п'ятим сезоном Футбольної ліги. Вперше змагання проводилися у двох дивізіонах.

Перший дивізіон

Результати матчів

Другий дивізіон 

І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; С = Середня результативність; О = Очки

Примітки

Посилання 
rsssf 

Футбольна ліга
Англія
Англія